Мислиња је вишезначни појам везна за географију Словеније:

 Мислиња, као река у северној Словенији
 Мислиња, као градско насеље у северној Словенији
 Мислиња, као општина у северној Словенији са истоименим управним седиштем